Rogowo può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Rogowo – comune del Distretto di Rypin, nel Voivodato della Cuiavia-Pomerania 
Rogowo – comune del Distretto di Żnin, nel Voivodato della Cuiavia-Pomerania